Кременчуг — названия населённых пунктов. Также может употребляться в названиях строений, спортивных или общественных команд, названных в честь города.

Населённые пункты 
Украина
 Кременчуг — город в Полтавской области.

Казахстан
 Кременчуг — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Молдавия
 Кременчуг — село в Сорокском районе.

Приднестровье
Кременчуг — село в Слободзейском районе.

Россия
 Кременчуг — исчезнувшее село в Воронежской области.

Сооружения 
Украина
 Кременчуг — железнодорожная станция в одноимённом городе;
 Кременчуг (Большая Кахновка) — аэропорт в одноимённом городе.

Корабли 
Военные
 Кременчуг — бронированный артиллерийский катер, состоящий в составе ВМС Украины.
  — ракетный корвет. До 7 ноября 2012 входил в состав ВМС Украины.
 Кременчуг — десантный корабль вертолётоносец. Дальше проекта строительство не зашло.

Гражданские
 Кременчуг — контейнеровоз типа LО-RО 18. Изготовлен в 1985 и до 1996 входил в состав Черноморского Морского Пароходства. С 1996 сменил 8 названий и был утилизирован в августе 2009.
 Кременчуг — танкер, тип Казбек, проекта 563. Было спущено на воду 30.06.1960. Утилизировано в 1983.
 Кременчуг — сухогрузный теплоход, проект 11. Спущен на воду в 1954. В настоящее время используется как причальный понтон в порту Ахтубинск (РФ).
 Кременчуг — сухогрузный теплоход, проект 559Б. Спущен на воду в 1965 году. По некоторым источникам, 2000 годах он был переименован на Revel и до сих пор эксплуатируется.

Водоёмы 
  Кременчуг — озеро в Воронежской области, России.

Организации 
 Кременчуг — украинский хоккейный клуб.
  — добровольческая рота патрульной службы милиции особого назначения.

См. также 
 Кременчугский